Prva hrvatska odbojkaška liga je predstavlja ligu drugog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2021./22.  
U "Prvoj ligi" sudjeluje 11 klubova. 
Prvak je postala ekipa "Nebo" iz Zaprešića.

Sustav natjecanja 
12 klubova igra dvokružnu ligu (22 kola).

Sudionici 

 
 
 
 
 

 

 

  

 Don Bosco, Zagreb 
 Drenova, Rijeka 
 Kitro Varaždin, Varaždin 
 Mladost II, Zagreb 
 Nebo, Zaprešić 
 Nova Gradiška, Nova Gradiška 
 Olimpik - Zagreb 
 Osijek II, Osijek 
 Sinj, Sinj 
 Umag, Umag 
 Zadar, Zadar

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
''Ažurirano: 24. travnja 2022. 

 izvori:

Doigravanje za ulazak u Superligu  
 igra se na dvije dobivene utakmice 

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 Igrano 23. i 30. travnja 2022. godine  
"Split" se plasirao u Superligu.  
Izvori:

Povezani članci  
 Superliga 2021./22. 
 1.B HOL 2021./22. 
 2. HOL 2021./22. 
 Kup Snježane Ušić 2021./22.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, PRVA HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2021./22.), prisrupljeno 24. travnja 2022. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, PRVA HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2021./22.), wayback arhiva
  

 

2021-22